Velika nagrada Belgije 2015 je enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 23. avgusta 2015 na belgijskem dirkališču Spa-Francorchamps. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Romain Grosjean, Lotus-Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| style="text-align:center"|44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:48,908
| 1:48,024
| 1:47,197
| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| style="text-align:center"|6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:48,923
| 1:47,955
| 1:47,655
| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 3
| style="text-align:center"|77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:49,026
| 1:49,044
| 1:48,537
| 3
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| style="text-align:center"|8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| 1:49,353
| 1:48,981
| 1:48,561
| 9
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"|11
|  Sergio Pérez
| 
| 1:49,006
| 1:48,792
| 1:48,599
| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| style="text-align:center"|3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:49,664
| 1:49,042
| 1:48,639
| 5
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"|19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 1:49,688
| 1:48,806
| 1:48,685
| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"|13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| 1:49,568
| 1:48,956
| 1:48,754
| 7
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| style="text-align:center"|5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| 1:49,264
| 1:48,761
| 1:48,825
| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| style="text-align:center"|55
|  Carlos Sainz Jr.
| Toro Rosso-Renault
| 1:49,109
| 1:49,065
| 1:49,771
| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"|27
|  Nico Hülkenberg
| 
| 1:49,499
| 1:49,121
| 
| 11
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| style="text-align:center"|26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| 1:49,469
| 1:49,228
| 
| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| style="text-align:center"|9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| 1:49,523
| 1:49,586
|
| 13
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:49,288
| brez časa
| 
| 16
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| style="text-align:center"|33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| 1:49,831
| brez časa
| 
| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| style="text-align:center"|12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| 1:49,952
| 
| 
| 14
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 17
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| 1:50,978
| 
|
| 19
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 18
| style="text-align:center"|14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| 1:51,420
| 
|
| 20
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 19
| style="text-align:center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| 1:52,948
|
|
| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 20
| style="text-align:center"| 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| 1:53,099
|
|
| 17
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 1
| align="center"| 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| align="center"| 43
| 1:23:40,387
| align="center"| 1
| align="center"| 25
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 2
| align="center"| 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| align="center"| 43
| +2,058
| align="center"| 2
| align="center"| 18
|-
! style="background-color:#f2f3f4"|3
| align="center"| 8 
|  Romain Grosjean
| Lotus-Mercedes
| align="center"| 43
| +37,988
| align="center"| 9
| align="center"| 15
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 4
| style="text-align:center"|26
|  Daniil Kvjat
| Red Bull-Renault
| align="center"| 43
| +45,692
| align="center"| 12
| align="center"| 12
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 5
| style="text-align:center"|11
|  Sergio Pérez
| 
| align="center"| 43
| +53,997
| align="center"| 4
| align="center"| 10
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 6
| style="text-align:center"|19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| align="center"| 43
| +55,283
| align="center"| 6
| align="center"| 8
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 7
| style="text-align:center"|7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| align="center"| 43
| +55,703
| align="center"| 16  
| align="center"| 6
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 8
| style="text-align:center"|33
|  Max Verstappen
| Toro Rosso-Renault
| align="center"| 43
| +56,076
| align="center"| 18
| align="center"| 4
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 9
| align="center"| 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| align="center"| 43
| +1:01,040
| align="center"| 3
| align="center"| 2
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 10
| align="center"| 9
|  Marcus Ericsson
| Sauber-Ferrari
| align="center"| 43
| +1:31,234
| align="center"| 13
| align="center"| 1
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 11
| style="text-align:center"| 12
|  Felipe Nasr
| Sauber-Ferrari
| align="center"| 43
| +1:42,311
| align="center"| 14
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 12
| style="text-align:center"|5
|  Sebastian Vettel
| Ferrari
| align="center"| 42
| Pnevmatika
| align="center"| 8
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 13
| style="text-align:center"|14
|  Fernando Alonso
| McLaren-Honda
| align="center"| 42
| +1 krog
| align="center"| 20
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 14
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Honda
| align="center"| 42 
| +1 krog
| align="center"| 19
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 15
| align="center"| 98
|  Roberto Merhi
| Marussia-Ferrari
| align="center"| 42
| +1 krog
| align="center"| 17
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| 16
| align="center"| 28
|  Will Stevens
| Marussia-Ferrari
| align="center"| 42
| +1 krog
| align="center"| 15
|
|-
!style="background-color:#f2f3f4"|Ods
| align="center" | 55
| Carlos Sainz Jr.
|Toro Rosso-Renault
| align="center"| 32
| Motor
| align="center" | 10
|
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| style="text-align:center"|3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| align="center" | 19
| Elektronika
| align="center" | 5
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| Ods
| style="text-align:center"|13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Mercedes
| align="center" | 2
| Motor
| align="center" | 7
| 
|-
! style="background-color:#f2f3f4"| DNS
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| align="center" | 0
| Motor
| align="center" | 11
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2015
2015